Ива́н Тимо́шин:
 Тимошин, Иван Степанович (1881—1938) — крестьянин, депутат II Государственной Думы.
 Тимошин, Иван Яковлевич (1910—?) — советский государственный деятель, председатель Челябинского Исполнительного комитета в 1946—1948 годах.